Norwalk (Califórnia)
Norwalk (Connecticut)
Norwalk (Iowa)
Norwalk (Ohio)
Norwalk (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos